Хутор — деревня в составе Хуторского сельского поселения Болховского района Орловской области.  человека (), 25 человек (к 2018 году).

География 
Деревня расположена в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне, на севере Орловской области, возле административной границы с Ульяновским районом Калужском области, на реке Машок. Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Полевая, ул. Садовая и ул. Центральная.

 Географическое положение
в 2 км. — административный центр поселения деревня Середичи, в 22 км — административный центр района город Болхов

Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

 Возрастной состав
На 2017—2018 гг., по данным администрации Хуторского сельского поселения, в шести домах проживают 25 жителей, до 7 лет — 6 чел., от 7 до 18 лет — 8 чел, от 18 до 30 лет — 4 чел., от 30 до 50 лет — 4 чел., от 50 до 60 лет — 1 чел., свыше 60 лет — 2 чел..

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
аварцы составляли 82 % от общей численности населения в 11 жителей

Инфраструктура 
Развито лично-подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района